Il singolare del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tarik Benhabiles che ha battuto in finale Mark Koevermans 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Koevermans (finale)
 Jens Wöhrmann (secondo turno)
 Lawson Duncan (semifinali)
 Claudio Pistolesi (secondo turno)

 Andres Võsand (quarti di finale)
 Gustavo Giussani (quarti di finale)
 Assente
 Josef Čihák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1989